Коренићи могу бити
 Коренићи (Доњи Вакуф), насељено место у општни Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Коренићи (Канфанар), насељено место у општини Канфанар, Истарска жупанија, Хрватска